Elizabeth Smylie e John Fitzgerald erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Nataša Zvereva e Jim Pugh.

Larisa Neiland e Cyril Suk hanno battuto in finale 7–6(7–2), 6–2 Miriam Oremans e Jacco Eltingh.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Helena Suková /  Anders Järryd (terzo turno)
 Larisa Neiland /  Cyril Suk (campioni)
 Zina Garrison /  Rick Leach (secondo turno)
 Gigi Fernández /  Kelly Jones (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Glenn Michibata (primo turno)
 Nicole Provis /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (semifinali)

 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (secondo turno) 
 Rachel McQuillan /  David Macpherson (primo turno) 
 Kathy Rinaldi /  Grant Connell (secondo turno) 
 Pam Shriver /  Mark Kratzmann (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Todd Witsken (primo turno) 
 Patty Fendick /  Steve DeVries (primo turno) 
 Rennae Stubbs /  Laurie Warder (terzo turno) 
 Robin White /  Scott Davis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1992
ATP Tour 1992